Gorin bezeichnet
 Gorin (Fluss), ein Nebenfluss des Amur

Gorin ist der Familienname folgender Personen:
 François Gorin (* 1956), französischer Journalist, Musikkritiker und Autor
 Igor Gorin (1904–1982), ukrainisch-amerikanischer Sänger (Bariton), Schauspieler, Komponist und Gesangspädagoge
 Paolo Gorin (1916–1992), Opernsänger (Bariton)